Szerencs beschreibt:

die ungarische Stadt, siehe Szerencs
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Szerencs
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Szerencs